Miss Chypre (en grec : Μις Κύπρος), est un concours de beauté annuel chypriote, regroupant des participantes de toute l'île.

Titres 
Au cours de cette élection, quatre jeunes femmes sont élues à des titres différents :
 Star Kypros (Σταρ Κύπρος) ;
 Miss Kypros (Μις Κύπρος) ;
 Miss Carlsberg (Μις Κάρλσπερκ) ;
 Miss Méditerranée (Μις Μεσόγειος) (ne pas confondre avec Miss Mer Méditerranée ouvert aux autres pays).

Les gagnantes de ces quatre concours différents sont présentées à des concours internationaux différents en tant que Miss Chypre :
 Star Kypros : Miss Univers ;
 Miss Kypros : Miss Monde ;
 Miss Carlsberg : Miss Europe ;
 Miss Méditerranée : Miss International.

Légende d'Aphrodite 
Chypre peut se vanter d'être le premier et plus ancien pays à avoir gagné un concours de beauté, en tant que pays de naissance de la belle Aphrodite, déesse mythologique de la beauté et de l'amour. Parmi Héra, déesse du mariage, femme du tout puissant Zeus, dieu de la force, Athéna, déesse de la sagesse et Aphrodite, Pâris du choisir la plus belle. Selon la légende rapportée par Homère dans l’Iliade, le prince troyen a offert la pomme d'or comme prix de la victoire à Aphrodite.

Concours moderne 
La première compétition connue s'est déroulée en 1956. Depuis 1971, l'organisation est financée par la brasserie Carlsberg, et se déroule même lors du festival Carlsberg à partir de 1988. Ce évènement est présenté en direct à la télévision depuis 1989.

Gagnantes

Liens externes 
 Site Officiel 
 Pageantopolis

Notes et références

Voir aussi 
Miss Europe
Miss Univers
Miss Monde
Miss Terre
Miss International

Concours de beauté à Chypre
Chypre